Didier Petit peut désigner :
 Didier Petit (1961-), un violoncelliste et improvisateur français ;
 Didier Petit (1949-), un chanteur français connu sous le nom de Romain Didier ;
 Didier Petit de Meurville (1793-1873), un diplomate et peintre français.